Лас Енсиниљас има више значења:

 Лас Енсиниљас (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Енсиниљас (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Енсиниљас (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику